Гордон Голлоб, Гордон Макс Голлоб (нім. Gordon Max Gollob, 16 червня 1912, Відень — 7 вересня 1987, Зулінген) — німецький військовий льотчик-ас австрійського походження.
 Томаш Голлоб, Томаш Роберт Голлоб (народився 11 квітня 1971 року в м. Бидгощ) — польський спідвейний гонщик.